Henri Drell – cestista estone
 Persis Drell – fisica delle particelle statunitense, dal 2007 al 2012 direttrice dello SLAC
 Sidney David Drell – fisico e accademico statunitense